13. Bezirk steht für:

 XIII. Budapester Bezirk, Bezirk im zentralen Norden von Budapest, Ungarn
 13. Wiener Gemeindebezirk, Gemeindebezirk im Südwesten von Wien, siehe Hietzing

Siehe auch:
 13. Arrondissement (Paris) im Südosten von Paris, Frankreich
 Prag 13, Verwaltungsbezirk im Westen von Prag, Tschechien